Résultats détaillés du tournoi de tennis d'Umag qui se déroule du 23 au .

Faits marquants 
 Carlos Moyà remporte le titre en simple pour la  en s'imposant en finale contre Andrei Pavel. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Lukáš Dlouhý et Michal Mertiňák s'imposent en finale face à Jaroslav Levinský et David Škoch. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi 
 
 

Tennis masculin en 2007
ATP 2007
2007 en Croatie
Tennis en juillet 2007